Tancolol kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tancolol, San Luis Potosí, ort, Tanlajás, 
 Tancolol, Veracruz, ort, Chontla,